Zdzisław Karol Kwiatkowski (1890–1956) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Medalem Niepodległości
 Zdzisław Kwiatkowski (1924–2010) – generał brygady Wojska Polskiego

Przypisy